

Persone 

 Franco Martelli (1906-1935) –  militare italiano
 Franco Martelli (1911-1944) –  militare e partigiano italiano

Altro 

 Franco Martelli –  motonave cisterna italiana